Villas de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Villas de Guadalupe, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 Villas de Guadalupe, Aguascalientes, Jesús María,

Se även 
Villa de Guadalupe